Шовкопляс — українське прізвище.

 Шовкопляс Ганна Михайлівна — український вчений-археолог, музеєзнавець.
 Шовкопляс Єлизавета Іванівна (1902—?) — українська радянська діячка, 3-й секретар Полтавського обкому КП(б)У. Депутат Верховної Ради УРСР 1—3-го скликань. Інженер-хімік.
 Шовкопляс Іван Гаврилович — український археолог.
 Шовкопляс Ілля Петрович — ветеран білоруського боксу, неодноразовий чемпіон Республіки Білорусь, найсильніший боксер у важкій вазі СРСР.
 Шовкопляс Олексій Володимирович — український дипломат.
 Шовкопляс Юрій Юрійович — письменник.
Українські прізвища